Košarkaški klub "Cetina" (KK "Cetina"; KK "Cetina" Trilj; "Cetina" Trilj; "Cetina"'') je muški košarkaški klub iz Trilja, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./2022. klub se natječe u "Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Jug", ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
Košarkaški klub Cetina Trilj osnovala je 26.07.1991. grupa košarkaških zaljubljenika predvođena bivšim košarkašem Jugoplastike Martinom Guvom.

Klub je u početku radio i natjecao se u mlađim kategorijama. Seniorska momčad oformila se 2002. godine a već u sezoni 2003./2004. ostvaren je plasman u Drugu ligu Jug u kojoj se klub natjecao do sezone 2009./2010. Te sezone klub je ispao u niži rang natjecanja no veće sljedeće bez upisanog poraza ostvaren je povratak u Drugu ligu Jug rang u kojem se i trenutno natječe.

Najveći uspjeh mlađih kategorija kluba ostvaren je 2010. godine kada su se mlađi kadeti plasirali u 10 najboljih klubova u državi te sezone zajedno sa košarkaškim velikanima poput Cibone, Zadra, Splita, Zagreba i Cedevite.Od jeseni 2021. pokrenuta je i ženska škola košarke na koju se već prvoga dana odazvao veći broj djevojčica osnovnoškolskog uzrasta što daje dodatnu vrijednost za budućnost kluba.

Uspjesi 
Treća liga Jug
 Bronca: 2003./04.
 Prvak: 2010./11.
Druga liga Jug

 Bronca: 2021./22.
Mlađe kategorije

 Bronca: Mlađi kadeti (Međužupanijska liga) - Sezona 2009./10.
 Bronca: Mlađi kadeti (Završnica regije Jug) - Sezona 2009./10.
 Prvenstvo Hrvatske: 10.mjesto - Sezona 2009./10.
 Srebro: Dječaci (Županijska liga) - Sezona 2010./11.
 Srebro: Mlađi kadeti (Županijska liga) - Sezona 2012./13.
 Šesto mjesto: Mlađi kadeti (Završnica regije Jug) - Sezona 2012./13.
 Bronca: Dječaci (Županijska liga) - Sezona 2013./14.
 Zlato: (Županijska liga) - Sezona 2016./17.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Treneri

Vanjske poveznice 
 KK Cetina Trilj, facebook stranica 
 KK Cetina - Trilj, blog.dnevnik.hr 
  basketball.eurobasket.com, KK Cetina Trilj 
  sofascore.com, KK Cetina Trilj 
 basketball.hr, KK Cetina 
 ferata.hr, KK Cetina 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB CETINA TRILJ

Izvori  
 
 poslovna.hr, Košarkaški klub Cetina Trilj 
 bisnode.hr, Košarkaški klub "Cetina" Trilj 
 fininfo.hr, KK "CETINA" TRILJ 
  

 
Košarkaški klubovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Cetina